Pinney ist der Familienname folgender Personen:

 Clay Pinney, Spezialeffektkünstler
 Gloria Ferrari Pinney (* 1941), italienische Klassische Archäologin